Onderdistrict in Indonesië
 Jatilawang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Jatilawang (Kramat), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Jatilawang (Wanayasa), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Jatilawang (Wonosegoro), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java